Флаг Петро́вского района — упрощённое наименование флага нескольких муниципальных районов России:

 Флаг Петровского района — флаг Петровского муниципального района Саратовской области.
 Флаг Петровского района — флаг муниципального образования Петровский муниципальный район Ставропольского края.
 Флаг Петровского района — флаг Петровского района Тамбовской области.